Brian Doyle peut désigner :

 Brian Doyle (1930-2008), rameur d'aviron australien ;
  (1930-1992), joueur et entraîneur de football ;
  (né en 1935), écrivain canadien ;
 Brian Doyle-Murray (né en 1945), acteur américain ;
 Brian Doyle (né en 1955), joueur américain de baseball.